Kabinet-Baldwin kan verwijzen naar een van de volgende kabinetten:

 Het Britse Kabinet-Baldwin I (1923-1924) onder leiding van Stanley Baldwin
 Het Britse Kabinet-Baldwin II (1924-1929) onder leiding van Stanley Baldwin